L'HC Milano Quanta, fino al 2006 HC Milano 24, è una società di hockey in-line maschile e femminile di Milano (MI), e partecipa al campionato di Serie A.

Storia 
L'H.C. Milano 24 (numero che richiama la data di nascita dell'H.C. Milano fondata appunto nel 1924 dal Conte Alberto Bonacossa) è la prosecuzione naturale e legale della Sportivi Ghiaccio Milano fondata il 27 maggio 1994. Rilevata il 5 febbraio 1995 da Umberto Quintavalle riesce a raggiungere per due anni di fila , stagione 1995-96 e 1996-97, le finali del Campionato Italiano assoluto di hockey ghiaccio perdendole entrambe in modo rocambolesco.

Nel 1996 l'H.C. Milano 24 inizia anche l'attività dell'hockey in line.

Alla fine della stagione 1996-97 in seguito ad insanabili divergenze con la Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG) collegata ad atteggiamenti palesemente ostili subiti dalla Società nei due anni di attività, l'H.C. Milano 24 cessa l'attività su ghiaccio proseguendo quella In line. Peraltro il 30 luglio 2004 con la tardiva ma apprezzata delibera n° 6-04/312 il Consiglio Federale della FISG riconosceva gli errori connessi a danno dell'H.C. Milano 24 dando atto alla Società ed al suo Presidente di essersi sempre legittimamente e correttamente comportati.

Nel 2006 l'HC Milano 24 cambia ragione sociale diventando H.C. Milano Quanta.

Nel 2014 l'HC Milano Quanta è stato insignito dell'Ambrogino d'oro.

Nella Club House del Quanta Club a Milano è possibile visitare il museo dedicato alla squadra, con l'esposizione di tutti i trofei vinti.

Nel 2019 viene a mancare lo storico Presidente e Proprietario, Umberto Quintavalle. Le redini della squadra vengono prese da Riki Tessari come Presidente e dal figlio Illo come proprietario

Nel 2022 la società torna a chiamarsi H.C. Milano con main sponsor House@QuantaClub. Ma soprattutto vince il suo 10 scudetto, quello della stella.

L'H.C. Milano vince il suo primo titolo di Campione d'Italia e la sua prima Coppa Italia nel 1999. Successivamente il Palmarès si arricchisce in modo molto importante a partire dalla stagione 2011-2012 sino ad essere la prima società dell'In line italiano a potersi fregiare della stella per i 10 scudetti conseguiti. 

Oggi il Palmarès maschile può contare: 10 scudetti, 8 Coppa Italia, 9 Supercoppe Italiane, 3 Coppe FIHP/FISR e 1 President Cup (2017).

Quello femminile si è recentemente arricchito della prima coppa Italia (2023)

Palmarès 
Maschile
 Scudetto (10): 1999; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2022
 Coppa Italia (9): 1999; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2022; 2023
 Supercoppa Italiana (9): 2012; 2013; 2014; 2016; 2017; 2018; 2019; 2021; 2022
 Coppa FIHP/FISR (3): 2017; 2018; 2019
 President Cup (1): 2017

Femminile

 Coppa Italia (1): 2023

Giocatori famosi 
I più noti giocatori rossoblù che hanno fatto la storia dell'H.C. Milano Hockey In line
 Emanuele Banchero
 Bryan Belcastro
 Andrea Bellini
 Riccardo Buggin
 Alessio Crivellari
 Andrea Comencini
 Pietro Ederle
 Emanuele Ferrari
 Martin Fiala
 Zdenek Kucera
 Alessio Lettera
 Mattia Mai
 Claudio Mantese
 Marco Peruzzi
 Riccardo Pignatti
 Fabio Rigoni
 Luca Rigoni
 Roman Simunek
 Riki Tessari
 Gianluca Tomasello
 Stefano Uccelli
 Christopher Zagni
 Giuliano Zorzet

I più noti giocatori rossoblù che hanno fatto la storia dell'H.C. Milano Hockey Ghiaccio
 Massimo Ansoldi
 Christopher Bartolone
 Michael De Angelis
 Toni Fiore
 Bryan Fogarty
 Wesley McCauley
 Bob Nardella
 Harald Oberrauch
 Santino Pellegrino
 Marco Pietroniro
 Rico Rossi
 Lawrence Rucchin
 Vezio Sacratini
 John Tucker
 Mike Zanier

Cronistoria

Note

Collegamenti esterni 
 
 Overtime la trasmissione on line su HC Milano Quanta ideata da Pietro Galeoto

Hockey in-line a Milano
Milano 24